Drummer ist:

 die englische Bezeichnung für Schlagzeuger, siehe Schlagzeug 
 der Name des DDR-Fernsehkochs Kurt Drummer (1928–2000)
 Drummer (Magazin), ein US-amerikanisches Magazin

Siehe auch:
 Trummer